Peeters ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Peeters (1943–2015), belgischer Fußballspieler
 Benoît Peeters (* 1956), belgischer Comiczeichner
 Bernardus Peeters OCSO (* 1968), niederländischer Geistlicher und Generalabt des Trappistenordens
 Bonaventura Peeters (1614–1652), niederländischer Marinemaler, Radierer, Zeichner und Poet
 Cathelijn Peeters (* 1996), niederländische Leichtathletin
 Clara Peeters (1594–1658), flämische Malerin
 Daouda Peeters (* 1999), belgischer Fußballspieler 
 Elvis Peeters (* 1957), flämischer Rockmusiker und Schriftsteller
 Emil Peeters (1893–1974), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Filip Peeters (* 1962), belgischer Schauspieler
 Frank Peeters (Fotograf) (* 1947), belgischer Kunstfotograf
 Frank Peeters (* 1954), belgischer Hochschullehrer
 Frans Peeters (* 1956), belgischer Sportschütze
 Flor Peeters (1903–1986), belgischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 Frederik Peeters (* 1974), Schweizer Comiczeichner
 Hagar Peeters (* 1972), niederländische Schriftstellerin
 Henk Peeters (1925–2013), niederländischer Künstler
 Jacky Peeters (* 1969), belgischer Fußballspieler
 Jan Peeters (* 1934), belgischer Fußballfunktionär
 Jan Peeters (Politiker) (* 1963), flämischer Politiker
 Jef Peeters (* 1978), belgischer Straßenradrennfahrer
 Jelena Peeters (* 1985), belgische Inlineskate-Sportlerin, Eisschnellläuferin und Olympiateilnehmerin
 Julius Joseph Willem Peeters (1913–2002), niederländischer römisch-katholischer Geistlicher, Altbischof von Jinja
 Koen Peeters (* 1959), belgischer (flämischer) Schriftsteller
 Kris Peeters (* 1962), belgischer Politiker
 Ludo Peeters (* 1953), belgischer Radrennfahrer
 Marcel Peeters (* 1926), belgischer Musiker und Komponist
 Maurice Peeters (1882–1957), niederländischer Radsportler
 Nand Peeters (1918–1998), belgischer Gynäkologe
 Pete Peeters (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler
 Regina Peeters (* 1964), deutsche Bibliothekarin
 Rob Peeters (* 1985), belgischer Cyclocrossfahrer
 Stef Peeters (* 1992), belgischer Fußballspieler
 Tori Peeters (* 1994), neuseeländische Speerwerferin
 Vivian Peeters (* 1981), niederländische Fußballschiedsrichterin
 Wilfried Peeters (* 1964), belgischer Radrennfahrer
 Willem Peeters (* 1953) belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Peters